Монте Азул има више значења:

 Монте Азул (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Азул (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Азул (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику